Sawit Seberang (plaats), een plaats in Indonesië
Sawit Seberang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing